Маккормак, Майкл

Майкл или Майк МакКормак могут относиться к:
 Маккормак, Майкл Фрэнсис (род. 1964) — австралийский политик, заместитель премьер-министра (2018—2021)
 Майкл Маккормак (судья) (род. 1939), судья Верховного суда Небраски
 Майкл Маккормак (гэльский футболист) (1943—2002), гэльский футболист, выступавший в качестве защитника Типперари
 Майкл Дж. Маккормак (род. 1946), бостонский политик и юрист
 Майк Маккормак (американский футболист) (1930—2013) играл с «Кливленд Брауны» и тренировал «Орлов», «Колтс» и «Сихокс».
 Майк Маккормак (сотрудник полиции), сотрудник полиции Торонто и президент Ассоциации полиции Торонто
 Майк Маккормак (политик) (род. 1921), представитель Конгресса в отставке из Вашингтона
 Майк Маккормак (писатель) (род. 1965), ирландский романист и автор коротких рассказов См. также 
 Маккормик, Майкл (значения)